Kragulj je lahko:
 kragulj, vrsta ptic ujed
kragulj (rod) (Accipiter) rod ptic ujed (skobci in kragulji)
 J-20 Kragulj, lovsko letalo
Lovrenc Kragulj, slovenski kmečki upornik

Glej tudi
 kragulji orel
priimek Kragelj